«Вартові́ гала́ктики: Спеціа́льний святко́вий ви́пуск» () — американський телевізійний спецвипуск, створений, написаний і зрежисований Джеймсом Ганном для потокового сервісу Disney+, заснований на команді супергероїв Marvel Comics «Вартові Галактики».

Головні ролі зіграли Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батиста, Він Дізель, Бредлі Купер, Карен Гіллан і Пом Клементьєв, які повторять свої ролі з серії фільмів. Ганн працював над концепцією спеціального фільму кілька років, перш ніж його було оголошено в грудні 2020 року. Зйомки пройшли в Атланті, штат Джорджія, під час виробництва «Вартових Галактики 3» (2023), який розпочався в листопаді 2021 року.

Акторський склад

Виробництво

Розробка та сценарій

Зйомки 
Зйомки спеціального фільму відбуваються в Атланті, під час виробництва фільму «Вартові Галактики 3». Зйомки розпочалися 8 листопада 2021 року й триватимуть до квітня 2022 року.

Випуск 
Святковий випуск «Вартових Галактики» заплановано на Disney+ у грудні 2022 року під час святкового сезону. Він стане частиною четвертої фази КВМ.

Примітки

Зовнішні посилання 

  at Marvel.com
 

Телесеріали Marvel Studios
Телесеріали англійською мовою
Оригінальні програми Disney+
Фільми про Вартових Галактики